

Codici 
 BCG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bemichi (Guyana)

Sigle 
 BCG – Bacillo di Calmette-Guérin
 BCG – Boston Consulting Group
 BCG – Biblioteca Centrale Giuridica